Delamere kan syfta på följande platser:

Australien 

 Delamere, Australien, South Australia, Yankalilla,

Storbritannien 

 Delamere, England, Cheshire, Cheshire West and Chester, 
 Leigh Delamere – en ort i Wiltshire (distrikt), Wiltshire, England
 Tedstone Delamere – en ort och civil parish i Herefordshire, England

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar